Bardaguera blanca puede referirse a:
El nombre común de la planta Salix fragilis.
El nombre común de la planta Salix salviifolia.